Лос Асерадерос има више значења:

 Лос Асерадерос (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Асерадерос (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику